Marigny puede referirse a: 

 Marigny, comuna francesa situada en Allier.
 Marigny, comuna francesa situada en Jura.
 Marigny, comuna francesa situada en Mancha.
 Marigny, comuna francesa situada en Marne.
 Marigny, comuna francesa situada en Saona y Loira.
 Marigny, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.
 Enguerrand de Marigny, chambelán y ministro del rey Felipe IV de Francia "el Hermoso".
 Juan de Marigny, prelado francés, arzobispo de la diócesis de Rouen y hermano de Enguerrand de Marigny.
 Felipe de Marigny,  prelado francés, arzobispo de Sens y hermano de Enguerrand de Marigny.